Tourist Trophy (doorverwijspagina), een wegrace voor motorfietsen
 Trinidad en Tobago, waarvan TT de ISO-landcode is
 TT (TWICE), een nummer van de band TWICE
 Audi TT, een tweezitter van het Duitse automerk Audi
 TT Table Top, een modelspoorschaal; zie Lijst van modelspoorschalen
 turbinetanker, een groot tankschip
 Teletekst
 TT, afkorting voor het tijdrijden (Engels: time trial)
 Totus tuus "Geheel de uwe"
 <tt> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen